Teruo Hayashi
Yoshiki Hayashi
4771 Hayashi
Hayashi-ha
Senjuro Hayashi
Tsuruichi Hayashi
Trilha de Hayashi
Formica hayashi
Chushiro Hayashi
Tsuyoshi Hayashi
Yusuke Hayashi
Limite de Hayashi

Desambiguações de sobrenomes